Флаг Северного района — упрощённое наименование флага нескольких муниципальных районов России:

 Флаг Северного района — флаг Северного района Новосибирской области
 Флаг Северного района — флаг муниципального образования Северный район, Оренбургская область